Јадран се може односити на:

 Јадран – скраћени назив за Јадранско море
 Јадран (брод) – једрењак у саставу морнарице Војске Црне Горе
 ВК Јадран (вишезначна одредница)